NeBo est le  studio de la chanteuse croate Nina Badrić, paru le .

Liste des titres 

Album musical sorti en 2011